Кубок Америки зі спортивної гімнастики 2020 (англ. - American Cup) є першим з чотирьох етапів Кубка світу з багатоборства 2020, на яких буде розіграно по три олімпійські ліцензії серед чоловіків та жінок. Участь беруть по 13 гімнастів та гімнасток, в тому числі по одному додатковому учаснику країни-господаря турніру (Шейн Віскус та Кайла Ді Селло), що можуть виборювати призові місця, але їх результати не враховуються при розподілі ліцензій. 

Збірна Росії через коронавірус відмовилась від участі в кубку Америки зі спортивної гімнастики 2020 та вибуває з розіграшу олімпійської ліцензії в багатоборстві через серію етапів кубка світу.

Чоловічі результати

Абсолютна першість

Жіночі результати

Абсолютна першість

Посилання 
https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?idNews=2795 
Спортивна гімнастика
Спортивні події 2020
Березень 2020
2020 в американському спорті